Култук:

Населённые пункты 
 Култук — рабочий посёлок в Слюдянском районе Иркутской области
 Култук — деревня в Усольском районе Иркутской области
 Култук — упразднённый в 1974 году посёлок в Усть-Камчатском районе Камчатского края

Объекты инфраструктуры 
 Култук — станция на Кругобайкальской железной дороге в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области

Природные объекты 
 Култук — остров в Амурской области
 Култук — залив озера Байкал в Бурятии
 Култук — остров в Забайкальском крае
 Култук — протока в Забайкальском крае
 Култук — река в Иркутской области
 Култук — залив озера Байкал в Иркутской области
 Култук — озеро в Уватском районе Тюменской области
 Култук — озеро в Тасеевском районе Красноярского края
 Култук — остров в Хабаровском крае
 Култук — озеро в Петропавловске-Камчатском Камчатского края

Другое 
 Култук — юго-западный ветер на озере Байкал

См. также 
 Култуки
 Зюйдостовый Култук
 Мёртвый Култук
 Мёртвый Култук (месторождение)